Валерий Анатольевич Лицкай (род. 13 февраля 1949, Калинин, РСФСР, СССР) — государственный и политический деятель Приднестровской Молдавской Республики. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики с 3 августа 2000 по 1 июля 2008.

Биография

Образование и трудовая деятельность 
В 1966 окончил Тираспольскую среднюю общеобразовательную школу № 11.

С 1966 по 1969 работал токарем и токарем-наладчиком на различных тираспольских заводах.

С 1969 по 1971 проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР.

С 1971 по 1980 вновь работал токарем.

В 1980 окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальностям историк-международник и переводчик.

С 1980 по 1982 работал преподавателем Гаванского университета (Куба).

С 1983 по 1990 — преподаватель, старший преподаватель кафедры общественых дисциплин Кишинёвского государственного университета имени В. И. Ленина.

Политическая деятельность 
С началом приднестровского конфликта в 1990 переехал в город Тирасполь. Весной 1991 стал советником Президента ПМР Игоря Смирнова по политическим вопросам, а с сентября 1991 — пресс-секретарём Правительства Приднестровской Молдавской ССР.

С октября 1991 по 3 августа 2000 занимал должность Государственного секретаря Приднестровской Молдавской Республики.

С 10 октября 1991 — член делегации от Приднестровской Молдавской ССР для переговоров с делегацией Республики Молдова, созданной в соответствии с пунктом 5 Согласительного протокола от 1 октября 1991 по нормализации обстановки в некоторых населённых пунктах левобережья Республики Молдова. С 1 апреля 1993 — председатель экспертной комиссии по переговорам с Республикой Молдова.

С 31 марта 1993 по 23 июня 1995 — исполняющий обязанности начальника Республиканского управления внешних связей.

С 6 апреля 1993 по 22 апреля 1993 — заместитель председателя Правительственной комиссии по работе с бывшими военнопленными и розыску пропавших без вести.

С 23 июня 1995 по 8 августа 1997 — начальник Республиканского управления внешних связей.

С 3 августа 2000 по 1 июля 2008 — министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.

С 27 августа 2002 — член делегации ПМР для участия во втором раунде Кишинёвского заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию».

С 23 апреля 2003 — полномочный представитель от ПМР в совместной Комиссии по разработке проекта Конституции Федеративного Государства, образуемого ПМР и Республикой Молдова.

С 25 апреля 2006 — член штаба по регулированию работы предприятий и организаций Приднестровской Молдавской Республики в условиях экономической блокады.

Является исполнительным секретарём международной организации «За демократию и права народов».

Европейский союз запретил ему въезд на свою территорию.

Семья 
Женат. Супруга — Алина Николаевна Демкова.

Награды

Награды ПМР 
 Орден Республики (30 августа 1995) — за большой личный вклад в создание, организацию и развитие Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 5-й годовщиной её образования
 Орден «За личное мужество» (2 июля 2002) — за личный вклад в становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, укрепление приднестровской государственности и в связи с 10-летием со дня образования Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
 Орден «Трудовая слава» (11 февраля 2004) — за активную деятельность в исполнительных органах государственной власти, многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения
 Медаль «Участнику миротворческой операции в Приднестровье» (29 июля 2002) — за активную поддержку и оказание помощи Миротворческим Силам в проведении мероприятий по установлению и поддержанию мира и в связи с 10-летием со дня начала Миротворческой операции в Приднестровье
 Медаль «10 лет Приднестровской Молдавской Республике» (7 августа 2000) — за активное участие в становлении, защите и строительстве Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 10-й годовщиной со дня образования
 Заслуженный сотрудник дипломатической службы Приднестровской Молдавской Республики (3 июля 2007) — за особые заслуги по укреплению суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики дипломатическими средствами, высокие организаторские и профессиональные способности и в связи с 15-летием со дня образования Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
 Грамота Президента Приднестровской Молдавской Республики (12 февраля 1999) — за большой вклад в становление и развитие Республики, многолетний, добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения
 Грамота Президента Приднестровской Молдавской Республики (12 февраля 1999) — за большой вклад в становление и развитие Приднестровья, целенаправленную работу по признанию нашей Республики другими государствами, укрепление её суверенитета и независимости

Иностранные награды 
 Орден «Честь и слава» III степени (Абхазия)
 Орден Дружбы (Южная Осетия)

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (29 декабря 2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография и интервью на сайте газеты «Советы народа» (ПМР)
 Биография на неофициальном сайте Президента ПМР
 Главы внешнеполитических ведомств Приднестровья

Министры иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
Заслуженные сотрудники дипломатической службы Приднестровской Молдавской Республики
Кавалеры ордена «Трудовая слава» (ПМР)
Кавалеры ордена Честь и слава III степени
Выпускники вузов Москвы
Преподаватели Государственного университета Молдовы
Преподаватели Гаванского университета